Та́наро (, ) — река в Италии, правый приток По, протекает по территории областей Пьемонт и Лигурия.

Длина — 276 км, площадь бассейна — 8234 км². Средний расход в устье 78 м³/с. Танаро самый многоводный среди правых притоков По.

Вторая по величине река в регионе Пьемонт и 6-я по длине река Италии. Берёт начало в Лигурийских Альпах. Названа в честь галльского бога времени — «Taranusa». Питание реки горное, смешанное:— частично альпийское, частично апеннинское.

На протяжении истории река довольно часто становилась причиной наводнений. В двухсотлетний период с 1801 по 2001 год в бассейне реки было отмечено 136 случаев затопления близлежащих поселений, самое масштабное наводнение зафиксировано в ноябре 1994 года, когда был затоплен и частично разрушен город Алессандрия.

Основные притоки: Бельбо, Бормида, Стура-ди-Демонте.

Примечания

Литература 
 Giovanni Rapetti, I pas ant l'èrba (a cura di Franco Castelli), Alessandria, All’Insegna del Moro, 1987
 Giuseppe Aldo di Ricaldone «Monferrato tra Po e Tanaro» Gribaudo Lorenzo Fornaca editore Asti 1999
 

Притоки По
Реки Пьемонта
Реки Лигурии